Andrea Conti peut désigner :
  (1974-), joueur italien de basket-ball ;
 Andrea Conti (1977-), footballeur italien ;
 Andrea Conti (1982-), joueuse italo-argentine de volley-ball ;
 Andrea Conti (1994-), footballeur italien.

Voir aussi